Naselja u Sloveniji
 Loka (Koper, Slovenija), naselje u općini Koper
 Loka (Starše, Slovenija), naselje u općini Starše
 Loka (Šentjernej, Slovenija), naselje u općini Šentjernej
 Loka (Tržič, Slovenija), naselje u općini Tržič

 Loka pri Dobrni, općina Dobrna
 Loka pri Framu, općina Rače-Fram
 Loka pri Mengšu, općina Mengeš
 Loka pri Zidanem Mostu, općina Sevnica
 Loka pri Žusmu, općina Šentjur pi Celju
 Škofja Loka, općina Škofja Loka
 Mala Loka, općina Domžale
 Mala Loka, općina Trebnje
 Mala Loka pri Višnji Gori, općina Grosuplje
 Velika Loka, općina Grosuplje
 Velika Loka, općina Trebnje
 Nemška Loka, općina Kočevje
 Bosljiva Loka, općina Osilnica
 Loka pri Framu, općina Rače-Fram